Суперстар 2 је српски кабловски телевизијски канал који се приказује од 28. априла 2017. године у власништву групације Телеком Србија. Седиште мреже се налази на адреси Високог Стевана 38, Београд.

Од 2. августа 2021 Стар ТВ се емитује под новим именом Суперстар 2.

Историја 
Телеком Србија је од 28. априла 2017. започео емитовање телевизије Стар, која гледаоцима нуди богат програм светких телевизијских серија.

Неке од емитованих серија су Шерлок, Викинзи, Ханибал, Љубавни залогаји, Хотел Балкан и многе друге.

Референце 

Телевизијске станице у Србији
Медији у Београду